Kisvárda beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Kisvárda
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Kisvárda
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Kisvárda